В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1031 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1031 году

Январь 
 1 января — Гильом де Вольпьяно — итальянский реформатор бенедиктинских аббатств, архитектор, святой католической церкви
 22 января —  — основатель многочисленных бенедиктинских монастырей и церквей в различных городах Италии, святой римско-католической церкви.

Апрель 
 6 апреля — Арибо — архиепископ Майнца с 1021 года.
 11 апреля — Людольф — сеньор Цюфтена с 1025 года.

Июнь 
 11 июня — Хёнджон — король Корё с 1009 года.
 25 июня — Шэн-цзун — император китайского государства Ляо с 982 года.
 28 июня —  — японский политический деятель из клана Тайра

Июль 
 20 июля — Роберт II Благочестивый — король Франции с 987 года (до 996 года совместно с отцом Гуго Капетом)

Август 
 6 августа —  — епископ Вердена (1013—1031)

Сентябрь 
 2 сентября — Святой Эмерик — католический святой, венгерский королевич из дома Арпадов, сын короля Иштвана Святого.

Октябрь 
 26 октября — Адальготт Дизентисский — аббат монастыря Дизентис (кантон Граубюнден, Швейцария); святой римско-католической церкви.

Ноябрь 
 29 ноября — Ахмад аль-Кадир — аббасидский халиф Багдада с 991 года

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Гуннора де Крепон — герцогиня-консорт Нормандии (989—996), жена герцога Ричарда I Нормандского

См. также 
 Список умерших в 1030 году
 Список умерших в 1032 году

Примечания 

1031